Юнак може да се отнася за:

 Юнак, легендарен епически герой при южните славяни;
 Юнак, село във Варненска област, България;
 Юнак, българско гимнастическо дружество;
 Юнак, несъществуващ стадион в София;
 Юнак, планина между Косово и Черна гора.
 Юнак, вестник, излизал от 1898 до 1900 година в София